Beaker – personaggio dei Muppet
 Beaker – browser
 Norman Beaker – musicista inglese
 beaker –  strumento in vetro utilizzato nei laboratori chimici